

Cinema 
 Who Goes There? – cortometraggio del 1914 diretto da Ashley Miller
 Who Goes There? – film del 1917 diretto da William P.S. Earle

Letteratura 
 La cosa da un altro mondo (Who Goes There?) – racconto di John W. Campbell del 1938